Аннигиля́ция — многозначный термин.
 Аннигиляция — в физике реакция превращения частицы и античастицы при их столкновении в какие-либо иные частицы, отличные от исходных.
 «Аннигиляция» () — научно-фантастический фильм режиссёра Алекса Гарленда.
 «Аннигиляция» () — название загружаемого контента для игры Call of Duty: Black Ops.
  — ограниченная серия комиксов, которую издала Marvel Comics.
 Annihilation: Conquest — ограниченная серия комиксов, которую издала Marvel Comics. Является продолжением сюжетной линии комиксов Annihilation.

См. также 

 Total Annihilation
 «Смертельная битва 2: Истребление» ()